Lac Bleu (Frankrijk)
 Lac Bleu (Zwitserland)